Der Kanton Haroué war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nancy, im Département Meurthe-et-Moselle und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Haroué. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1998 bis 2015 André Barbier.

Geografie 
Der Kanton Haroué war 199,75 km² groß und hatte (1999) 8.062 Einwohner.

Lage 
Der Kanton lag im Süden des Départements Meurthe-et-Moselle an dessen Südgrenze.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 30 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Haroue
Aufgelöst 2015